Анастасія Мискіна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул. оскільки в 1-му колі поступилася несіяній Марії Санчес Лоренсо.

Жустін Енен-Арденн стала переможницею турніру, у фіналі здолавши Марі П'єрс з рахунком 6–1, 6–1. Це була друга для неї перемога на Відкритому чемпіонаті Франції і перша з трьох підряд.

Це був перший Відкритий чемпіонат Франції, на якому в основній сітці грала майбутня чемпіонка Ана Іванович. Це була її друга поява в основній сітці турнірів Великого шолома (перша як сіяної грачині), і тут вона досягнула чвертьфіналу, в якому її здолала Надія Петрова, після перемоги над господаркою корту Амелі Моресмо в 3-му колі.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
WTA Draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2005
2005 у тенісі